Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2022 vond plaats op 30 juni 2022 in de Donau-arena in Boedapest.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Vrouwen 10 synchroon